Orji ist der Familienname folgender Personen:
 Bethel Orji, nigerianischer Fußballspieler
 Ebere Orji (* 1992), nigerianische Fußballspielerin
 Josephine Orji (* 1979), nigerianische Gewichtheberin und Paralympionidin
 Kalu Orji (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Keturah Orji (* 1996), US-amerikanische Leichtathletin
 Rita Orji, nigerianisch-kanadische Informatikerin
 Yvonne Orji (* 1983), nigerianisch-US-amerikanische Schauspielerin